graad (temperatuur), bijvoorbeeld °C en °F
 graad (symbool), het tekentje dat gebruikt wordt voor de C en F
 graad (muziek)
in de meetkunde, uiteenlopende betekenissen afhankelijk van de configuratie:
twee verschillende eenheden van hoekmeting, zie booggraad (1/360 deel van een cirkel) en gon (1/400 deel van een cirkel); zie ook hellingsgraad;
afgeleid van de booggraad, een geografische coördinaat, zie lengte- en breedtegraad
in de grafentheorie is de graad van een knoop het aantal buren van die knoop;
de hoogste macht die voorkomt in een polynoom, bijvoorbeeld bij 'vijfdegraads polynoom', zie graad (polynoom), of vergelijking, bijvoorbeeld bij 'derdegraadsvergelijking', zie Graad (algebraïsche vergelijking)
in de Galoistheorie, de dimensie van een lichaamsuitbreiding over het grondlichaam, zie graad (Galoistheorie)
een aantal scheikundige en natuurkundige metingen worden ook in graden uitgedrukt, zoals:
 API-dichtheid, een maatstaf om een kwaliteit van olie te bepalen.
 Brix-waarde, een maat voor de hoeveelheid suiker in een waterige vloeistof
 Plato-schaal, graden Plato, in de bierbrouwerij gebruikt om de dichtheid van het wort aante geven
 Waterhardheid meestal uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°dH)
onderwijsterm:
academische graad, bijvoorbeeld: drs., mr., ir., bc., ing., B.A., M.A., doctor;
secundaire graad, onderverdeling in het secundair onderwijs in Vlaanderen.
Graad (onderwijsbevoegdheid) (eerstegraads is het hoogst)
een verwantschapsgraad binnen een familie, bijvoorbeeld onder meer gebruikt binnen het erfrecht (eerstegraads is het dichtste bij).
een hiërarchische functie-aanduiding binnen een organisatie, bijvoorbeeld het leger (zie militaire rang) of de vrijmetselarij (graad (vrijmetselarij))
 Graad (brandwond) van een persoon (eerstegraads tot en met vierdegraads)